Il doppio del torneo di tennis Karyizawa Yonex Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shu-Ying Hsieh e Kumiko Iijima che hanno battuto in finale Samantha Murray e Emily Webley-Smith 3-6, 7-66, [10-1].

Teste di serie 

 Kanae Hisami /  Varatchaya Wongteanchai (quarti di finale)
 Ksenija Lykina /  Marta Sirotkina (quarti di finale)

 Samantha Murray /  Emily Webley-Smith (finale)
 Shu-Ying Hsieh /  Kumiko Iijima (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Karyizawa Yonex Open 2012